Ranjeng (Ciruas), een plaats in Indonesië
Ranjeng (Cisitu), een plaats in Indonesië
Ranjeng (Losarang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing